Die Panzerbrigade von Hobe war während des Zweiten Weltkriegs ein gepanzerter Kampfverband der Wehrmacht.

Geschichte 

Die Panzerbrigade wurde Anfang März 1945 im Wehrkreis XIII (Nürnberg) unter der Bezeichnung Alarm-Panzer-Brigade XIII aufgestellt (auch als Panzer-Brigade XIII bezeichnet). Am 1. April 1945 wurde die Einheit in Panzer-Brigade von Hobe umbenannt (nach ihrem Kommandeur Oberst Cord von Hobe). Die Einheit wurde zwischen Anfang April 1945 bei Würzburg erstmals gegen alliierte Truppen eingesetzt. Es folgten weitere Kämpfe im Raum Mainbergheim, Bamberg. Am 9. April 1945 führte die Einheit Rückzugskämpfe im Raum Kitzingen über Neustadt an der Aisch und Uffenheim durch. Danach erfolgte ein weiterer Rückzug über Nördlingen an die Donaulinie bei Donauwörth. Am 4. Mai 1945 löste sich die Einheit im südbayrischen Raum Bernau am Chiemsee – Aschau im Chiemgau auf. Große Teile der Brigade gingen dann nach der deutschen Kapitulation bei Kufstein in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Brigadekommandeure 
 Oberst Cord von Hobe
 Oberst Freiherr Eugen von Massenbach

Weblinks 

Hobe, von
Gegründet 1945
Aufgelöst 1945
Hobe (Adelsgeschlecht)